Control ("controllo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Control – film del 2004 diretto da Tim Hunter con Ray Liotta. 
 Control – film del 2007 diretto da Anton Corbijn sulla vita del leader dei Joy Division, Ian Curtis.
 Control – film del 2013 diretto da Kenneth Bi
 Control – film del 2017 diretto da Jan Verheyen.
 Control –  film del 2022 diretto da James Mark

Informatica 

Control (Ctrl), tasto sulle tastiere dei PC

Musica 
 Control – album di Janet Jackson del 1986
 Control – singolo di Janet Jackson del 1986, dall'album omonimo
 Control: The Remixes – album di Janet Jackson del 1987 
 Control – singolo di Nitro del 2023
 Control – singolo di Traci Lords del 1994
 Control – singolo dei Puddle of Mudd del 2001
 Control – album dei Pedro the Lion del 2002
 Control – album dei GoodBooks del 2007
 Control – singolo dei Mute Math del 2008
 Control – singolo di Benny Benassi feat. Gary Go del 2012
 Control – singolo di Big Sean del 2013 
 Control – singolo di Zoe Wees del 2020

Televisione 
 Controllo (Control) - personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek
 Sotterfugi (Control) – episodio della prima stagione della serie televisiva Dr. House - Medical Division

Videogiochi 
 Control – videogioco del 2019

Pagine correlate 
 Ctrl (disambigua)

Altri progetti